Славова може да се отнася за:
 Ангелина Славова (р. 1970), българска актриса
 Людмила Славова (1913 – 1948), български политик
 Мариана Славова (р. ?), българска певица
 Милена Славова (р. 1966), българска певица
 Петя Славова (р. 1961), българска банкерка
 Славка Славова (1924 – 2002), българска актриса